Jan Nepomucen Sadowski (1814–1897) – archeolog, etnograf, dziennikarz
 Jan Sadowski (1890–1940) – major Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej (Katyń)
 Jan Sadowski (1893–1940) – ofiara zbrodni katyńskiej (Kijów)
 Jan Jagmin-Sadowski (1895–1977) – generał brygady Wojska Polskiego
 Jan Sadowski (1904–1940) – starszy przodownik Policji Państwowej, ofiara zbrodni katyńskiej (Kalinin)
 Jan Sadowski (1922–1951) – uczestnik konspiracji antykomunistycznej na Suwalszczyźnie.
 Jan Sadowski – profesor nauk biologicznych, pracownik naukowy UAM w Poznaniu
 Jan Sadowski – profesor nauk technicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Przypisy